Владимир Николаевич Лапшин (род. 16 июня 1948, Порт-Артур) — священник, последователь протоиерея Александра Меня, учредитель Общедоступного православного университета, основанного о. Александром Менем.

Женат, имеет 3 детей и 6 внуков.

Биография 
Владимир Николаевич Лапшин родился в 1948 году в г. Порт-Артур (Китай).

В 1978 году он познакомился с отцом Александром Менем, эта встреча сильно повлияла на его жизнь. В 1984 году отец Владимир Лапшин поступил в Московскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1987 году.

15 апреля 1985 года отец Владимир был рукоположен в сан диакона, а 20 сентября 1987 года в сан священника и назначен настоятелем храма Пресвятой Троицы в селе Ваулово Чеховского района Московской области.

В 1991 году он вошел в состав Правления Российского Библейского общества.

В 1992 году он был переведен в Москву в храм Космы и Дамиана в Шубине. С 1995 года он является постоянным автором и ведущим Христианского церковно-общественного радиоканала (ведущий программ «Дискуссии на тему» и «Размышления над посланиями святых апостолов»).

С 1996 года — настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке. 

В 2010 году он был избран вице-президентом Российского Библейского Общества.

Основные труды 
 Соборные послания. Беседы на радио (2003)
 Деяния святых апостолов: Комментарии (2005)
 Беседы (комментарии) на Послания Св. Ап. Павла (5 т.)
 Давайте задумаемся (статьи, проповеди)

Высказывания

Примечания

Ссылки 
 Иерей Владимир Лапшин. Проповеди
 Отец Владимир Лапшин. Пасхальная проповедь. 24 апреля 2011 г.
 Священник Владимир Лапшин. Памяти брата Роже
 Радиостанция «София». Священник Владимир Лапшин. «Размышления над посланиями святых апостолов»
 Отец Владимир Лапшин. Лекции
 Священники большого города. Отец Владимир Лапшин
 Вечер памяти священника Георгия Чистякова 23.06.2008. Выступление священника Владимира Лапшина
 С христианской точки зрения. Брат Роже Шютц и экуменическая община Тэзе
 Беседа со священником Владимиром Лапшиным
 Протоиерей Владимир Лапшин: «Отношения личности и государства должны строиться не на авторитете силы и власти, а на уважении личности»
 Мнения московских клириков о публичной активности Русской Церкви

Священники Русской православной церкви